In 1996 werd het 86ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 10 maart tot 25 augustus. Santa Cruz werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

 (1): Guarabira kreeg vijf strafpunten omdat het niet kwam opdagen in de wedstrijd tegen Conceiçao

Tweede fase

Totale stand

Finaleronde

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib